Die Zweite Division 1973/74 war die 57. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 1. September 1973 und endete am 25. April 1974.

Modus 
Die 16 Vereine spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Die Erste Division wurde auf 20 Vereine erweitert. Daher stiegen in dieser Spielzeit vier Vereine direkt plus ein Team über die Play-off-Runde auf. Die beiden letzten der Tabelle spielten mit den beiden Drittplatzierten der Dritten Division A und B zwei Startplätze für die folgende Saison aus.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Play-off-Runde 
Die Spiele fanden zwischen dem 12. und 30. Mai 1974 statt.

Relegationsrunde 
Die Spiele fanden zwischen dem 12. und 30. Mai 1974 statt.

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer

Fußballsaison 1973/74